Чужі () — американський військово-науково-фантастичний бойовик 1986 року, зфільмований режисером Джеймсом Кемероном.
 Чужі () — литовський радянський чорно-білий художній фільм-драма 1961 року, зфільмований режисером Маріонасом Ґедрісом на Литовській кіностудії.